Nzima steht für:
 Nzema (Sprache), westafrikanische Sprache
 Nzema (Volk), Ethnie in Afrika

Nzima ist der Familienname der folgenden Personen:
 Sam Nzima (1934–2018), südafrikanischer Fotograf
 Sibusiso Nzima (* 1986), südafrikanischer Marathonläufer